Il doppio maschile del Ningbo Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Karan Rastogi e Divij Sharan erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale Gong Maoxin e Zhang Ze 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campioni)
  Lee Hsin-han /  Peng Hsien-yin (semifinali)

  Huang Liang-chi /  Yi Chu-huan (quarti di finale)
  Weerapat Doakmaiklee /  Yang Tsung-hua (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Ningbo Challenger 2012